

Carriera 
Ha giocato nella massima serie armena. Inoltre, ha giocato 6 partite di qualificazione alle coppe europee, di cui 4 per l'Europa League e 2 per l'Europa Conference League.

Collegamenti esterni